Mit Sternorden werden verschiedene Orden bezeichnet:

 Stern von Indien (Orden)
 Stern von Rumänien
 Afrikanischer Sternenorden (Belgien)
 Orden vom Glänzenden Stern (Sansibar)

Siehe auch Sternkreuzorden